Ciencia y religión puede referirse a:

La relación entre ciencia y fe;
Las ciencias de la religión, estudio científico, neutral y multidisciplinar de las religiones;
El problema de la demarcación, concepto epistemológico que, entre otras cuestiones, trata de la demarcación entre uno y otro.